Trälsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trälsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (10,7 ha)
Trälsjön, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (9,04 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn